Потреро де Енмедио има више значења:

 Потреро де Енмедио (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро де Енмедио (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро де Енмедио (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потреро де Енмедио (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику